Řádek (nebo také řádka) může znamenat:
 v písmu a typografii tiskový řádek – vodorovné uspořádání znaků (písmen) od jedné strany (začátku řádku) po opačnou stranu (konec řádku)
  v tabulkových procesorech – oblast buněk ve vodorovném směru s jedinou (shodnou) řádkovou souřadnicí
 v lineární algebře – jednořádkový vektor, matice s jedinou n-ticí hodnot
 v textových editorech –  automatický řádek, schopnost textového editoru uspořádat odstavec do požadované šířky rozdělením (automatickým, měkkým odřádkováním) na zobrazované řádky
 v databázích – databázový řádek, jednoduchá strukturovaná položka dat, záznam v databázové tabulce
 v informatice
 nový řádek, znak ukončení řádku
 v běžném textu má význam konce odstavce (tzv. tvrdé odřádkování)
 v zemědělství – orební a záhonový řádek 
 v hudbě  – tónový řádek, aranžmá tuctu not chromatické stupnice

Externí odkazy